Il singolare del torneo di tennis Open Maspalomas 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Luczak che ha battuto in finale Santiago Ventura 6(6)–7, 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Olivier Patience (secondo turno)
 Gorka Fraile (quarti di finale)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Peter Luczak (Campione)

 David Guez (secondo turno)
 Pablo Andújar (semifinali)
 Noam Okun (secondo turno)
 Boris Pašanski (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Maspalomas 2007